Safe Trip Home — музичний альбом співачки Dido. Виданий 2008 року лейблами Cheeky, RCA, Sony BMG. Загальна тривалість композицій становить 49:46. Альбом відносять до напрямку поп.

Список пісень 
 «Don't Believe in Love» — 3:53
 «Quiet Times» — 3:17
 «Never Want To Say It's Love» — 3:35
 «Grafton Street» — 5:57
 «It Comes and It Goes» — 3:28
 «Look No Further» — 3:14
 «Us 2 Little Gods» — 4:49
 «The Day Before The Day» — 4:13
 «Let's Do The Things We Normally Do» — 4:10
 «Burnin' Love» — 4:12
 «Northern Skies» — 8:57

Посилання 
 Allmusic огляд 
 Rolling Stone огляд 

Альбоми Dido
Листопад 2008